USS Cyclops ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, benannt nach den Kyklopen, Gestalten aus der griechischen Mythologie:

 USS Cyclops (1864), ein Panzerschiff
 USS Cyclops (AC-4), ein Kohleschiff der Proteus-Klasse, in Dienst gestellt 1910 und im März 1918 auf See verschwunden

Cyclops